Ньйон () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Ньйон.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во